Luciano Lorenzini Zucco (Alegrete, Rio Grande do Sul, 9 de março de 1974), também conhecido como Tenente-Coronel Zucco, é um militar e político brasileiro filiado ao Republicanos. Em 2018 foi o candidato a deputado estadual mais votado no estado do Rio Grande do Sul. Em 2022 repetiu o feito porém dessa vez sendo eleito como o deputado deputado federal mais votado no estado. Atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul.

Biografia 
Zucco é filho de um capitão do exército e de uma professora. Até outubro de 2018, contava 26 anos de serviço no exército. Atuava no Comando Militar do Sul, com sede em Porto Alegre, e automaticamente passará para a reserva ao assumir o mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

O Tenente-Coronel Luciano Lorenzini Zucco nasceu em 9 de março de 1974, em Alegrete-RS. Possui graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras -  AMAN, além de curso de segurança presidencial no gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República – GSI. 

Também tem curso de avaliação de riscos na Secretária Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça. Realizou curso de negociação e gerenciamento de crises, além do curso de técnicas policias na Special Weapons and Tactics - SWAT (USA). Fez curso de Terrorism and Counterterrorism na Georgetown University (USA). Bem como pós-graduação em docência do ensino superior/MBA executivo em segurança privada - Safety & Security e mestrado em inteligência estratégica. Também esteve lotado no Comando Militar do Sul. Participou de missões de segurança presidencial em todo território nacional e em mais de 15 países. 

Na eleição de outubro de 2018 foi candidato a deputado estadual pelo estado do Rio Grande do Sul, elegendo-se pelo PSL como o candidato a deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, com 166.747 votos. Assumiu seu mandato de deputado estadual em 01 de fevereiro de 2019. 

Na Assembleia Legislativa teve como pilares os temas segurança, educação e combate à corrupção.

Na eleição de outubro de 2022 foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, elegendo-se pelo Republicanos como o candidato a deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, com 259.023 votos.

Assumiu seu mandato de deputado federal em 01 de fevereiro de 2022.

Propostas 
Prometeu expandir as escolas militares e diz que vai se dedicar prioritariamente à segurança e à educação.

Naturais de Porto Alegre
Deputados federais do Brasil pelo Rio Grande do Sul
Deputados estaduais do Rio Grande do Sul
Tenentes-coronéis do Brasil
Membros do Partido Social Liberal
Membros do União Brasil
Membros do Republicanos (partido político)